Veres oder Vereș ist der Familienname folgender Personen:

 András Veres (* 1959), ungarischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Szombathely
 Chris Veres (* 1994), deutscher Schauspieler
 Győző Veres (1936–2011), ungarischer Gewichtheber
 James Veres (auch Jim Veres; * 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 János Veres, ungarischer Internist, Erfinder der Veres-Kanüle
 József Veres (1906–1993), ungarischer Politiker, Arbeitsminister und Bürgermeister von Budapest
 Mariska Veres (1947–2006), niederländische Sängerin
 Pál Veres († 2006), ungarischer Journalist
 Pálné Veres (1815–1895), ungarische Lehrerin und Feministin
 Szilard Vereș (* 1996), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Veress
 Verres
 Feres
 Ferres